Aphyocypris är ett släkte av fiskar. Aphyocypris ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Karpfiskar
Aphyocypris